L’atamine est un plat traditionnel algérien originaire de Kabylie.

Description 
Il s'agit d'un met simple à base de semoule, d'huile d'olive et d’œufs que l'on déguste avec du sucre et/ou du miel.

Tradition 
La tradition veut que l’atamine soit préparée lors de la culture des fèves. L’atamine fait souvent office d'offrande dans les mosquées en Kabylie où elle est distribuée sous forme de boules.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Arkoul
 Cuisine algérienne
 Liste de spécialités de la cuisine algérienne

Cuisine algérienne